Petersteich steht für
Grubenhaussiedlung am Petersteich in Niedersachsen
Petersteich (Escherode), Gewässer
Siehe auch:
Petersee
 Petersweiher